Jordan Torunarigha (Chemnitz, 1997. augusztus 7. –) német utánpótlás-válogatott labdarúgó, a KAA Gent játékosa kölcsönben a Hertha BSC csapatától.

Pályafutása 
2017. február-én debütált az első csapatban az FC Ingolstadt 04 ellen, egy percet töltött a pályán. Május 13-án az SV Darmstadt 98 ellen megszerezte első bajnoki gólját is. 2022. január 28-án kölcsönbe került a belga KAA Gent csapatához.

Válogatott 
2016. november 10-én debütált az U20-as válogatottban az olaszok ellen. Bekerült a 2017-es U20-as labdarúgó-világbajnokságra utazó keretbe.

Statisztika 
2022. április 30-i állapot szerint.

Sikerei, díjai 
 KAA Gent
Belga kupa: 2021–22

Család 
Apja, Ojokojo Torunarigha korábbi nigériai labdarúgó. Testvére, Junior Torunarigha a 2018-ban vonult vissza.

Források

További információk 
 Jordan Torunarigha adatlapja a Worldfootball oldalon 
 Jordan Torunarigha adatlapja a Kicker oldalon 

Német labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
1997-ben született személyek
A Hertha Berlin labdarúgói
A Hertha Berlin II labdarúgói
A KAA Gent labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
A 2020. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
Élő személyek